Elsterbrücke steht für
Alte Elsterbrücke, Plauen
Drei-Bogen-Betonbrücke Neudeck
Siehe auch:
 Elsternbrücke
 Elstertalbrücke